Niemieckie pułki piechoty:
 154 Pułk Piechoty (5 Dolnośląski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 154 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP